Fernand Petit, een Belgische politicus (1878-1975),
Fernand Petit, een Belgische architect (1885-1955).